Sydamerikanska U20-mästerskapet i fotboll 2011 (officiellt namn: Campeonato Sudamericano Sub-20 “Juventud de America” Perú 2011) var en fotbollsturnering för U-20 landslag i Sydamerika (CONMEBOL). Turneringen hölls i Peru från den 16 januari till den 12 februari.

De fyra bästa lagen i turneringen kvalificerade sig för U20-världsmästerskapet i fotboll 2011 i Colombia. Som värdnation för U20-världsmästerskapet i fotboll 2011, var Colombia automatiskt kvalificerat för turneringen. De två bästa lagen kvalificerade sig dessutom för Olympiska sommarspelen 2012, som hålls i London, Storbritannien.

Deltagande landslag

 (värdnation)

Första omgången

Grupp A

Grupp B

Andra omgången 

Noteringar

Statistik

Målskyttar 
5 mål

 Walter

 Robin Ariel Ramírez

 Hernán Pérez

 Abel Hernández

4 mål

 Eduardo Salvio

 Federico Santander

3 mål

 Douglas Costa
 Mauricio Gómez

 Hernán Pertúz
 Nicolás Lodeiro

 Jonathan Urretaviscaya
 Santiago García

 José Salomón Rondón

2 mål

 Jonathan Cristaldo
 Alan Kardec
 Giuliano

 Maylson
 Marco Perez

 Joao Rojas
 Aldo Andrés Paniagua

 Juan José Barros
 Jonathan Del Valle

1 mål

 Leandro Velázquez
 Marcelo Benitez
 Cristian Gaitán
 Iván Bella
 Jehanamed Castedo
 Nicolás Darío Tudor
 Tales
 Dentinho

 Sandro
 Boris Sagredo
 Charles Aranguiz
 Yamith Cuesta
 Cristian Nazarith
 Elkin Blanco
 Sherman Cárdenas
 Juan Luis Anangonó

 Jefferson Pinto
 Gustavo Cristaldo
 Celso Ortiz
 Luis Trujillo
 Tabaré Viudez
 Alejandro Peña
 Leandro Cabrera
 Marcelo Andrés Silva

 Maximiliano Cordoba
 Matías Aguirregaray
 Jonathan Charquero
 Louis Ángelo Peña
 Carlos Enrique Fernández
 Pablo Camacho
 José Manuel Velázquez
 Rafael Acosta

Självmål
 Alejandro Peña (mot Venezuela)

Referenser 

2011
2011 i Peru
Fotboll i Peru
Fotbollsåret 2011